Palapa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Palapa, administrativ by, Lampung,

Mexiko 

 Palapa, Mexiko, ort, Veracruz, Zongolica, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar